Saint-Césaire steht für:

 Saint-Césaire, Gemeinde im Département Charente-Maritime, Frankreich
 Saint-Césaire (Québec), Gemeinde in der Grafschaftsgemeinde Rouville, Québec, Kanada
 Saint-Césaire-de-Gauzignan, Gemeinde im Département Gard, Frankreich
 Saint-Césaire 1, Neandertaler-Fund aus Saint-Césaire (Charente-Maritime)